Cogito, palabra latina que se traduce como «(yo) pienso», puede referirse a:

 Cogito ergo sum, una conocida frase del filósofo francés René Descartes.
 Cogito, una revista filosófica.
 Cogito, un programa informático.
 Cogito, un conjunto de scripts creado por Petr Baudis que se basa en el Git.
 Cogito, una escuela de apoyo a las empresas europeas.
 Cogito.org, un sitio web para jóvenes de talento interesados en las matemáticas y la ciencia.
 Cogito Project (Proyecto Cogito), un proyecto experimental desarrollado por un estudiante de ciencias de la computación en la Universidad de Colorado en Colorado Springs, Estados Unidos.